Hillebrand steht für

 Hillebrand (Name), Familienname und männlicher Vorname – siehe dort auch für einzelne Namensträger und andere Namensvarianten
 Gebrüder Hillebrand Orgelbau, Orgelbauunternehmen in Altwarmbüchen bei Hannover
 J. F. Hillebrand, weltmarktführende Spedition für Getränkelogistik
 Hillebrand Vinery, Weingut in Kanada

Siehe auch:
 Hillebrandia, eine Pflanzengattung aus der Familie der Schiefblattgewächse (Begoniaceae), sowie mehrere Pflanzenarten anderer Gattungen, benannt nach Wilhelm Hillebrand (Mediziner).